Лос Канту има више значења:

 Лос Канту (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Канту (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Канту (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику